Вехха () упоминается в англосаксонских записях как король Восточной Англии. Если он существовал, то правил Восточной Англией как языческий король в VI веке, в то время, когда регион создавался как королевство мигрантами, прибывшими с территории Фризии и юга полуострова Ютландия. Ранние источники относят его к династии Вуффингов, которая была основана на восточном побережье Суффолка. О его правлении ничего не известно.

Согласно восточноанглийскому списку из , Вехха был сыном Вилхама. В Истории бриттов IX века Вехха, названный «Гуильем Гуерча», упоминается как первый король Восточной Англии, а также его сын и наследник Вуффа, в честь которого была названа династия. Утверждалось, что имя Вехха является ласкательной версией имени Вехстан из англосаксонской поэмы «Беовульф». Это утверждение, наряду с доказательствами находок, обнаруженных в Саттон-Ху в 1939 году, наводит на мысль о связи между Вуффингами и шведской династией Инглингов.

Предыстория 

Считается, что Вехха был самым ранним правителем Восточной Англии, независимого и долгоживущего англосаксонского королевства, основанного в VI веке, которое включает в себя территорию современных английских графств Норфолк и Суффолк.

По словам историка Рейнберда Кларка, мигранты из южной Ютландии быстро завоевали Сэндлинги, область на юго-востоке Суффолка, а затем, примерно к 550 году, не теряя времени, завоевали всю Восточную Англию. Рейнберд Кларк идентифицировал Вехху, основателя династии, как одного из лидеров вновь прибывших: восточные англы предварительно отождествляются с гётами из древнеанглийской поэмы «Беовульф». Он использовал доказательства находок в Саттон-Ху, чтобы сделать вывод, что Вуффинги происходили из Швеции, отметив, что меч, шлем и щит, найденные в корабельном захоронении в Саттон-Ху, возможно, были семейными реликвиями, привезенными из Швеции в начале VI века. Поскольку в настоящее время считается, что эти артефакты были сделаны в Англии, существует меньше мнений о том, что династия Вуффингов была напрямую связана со Швецией.

Размеры королевства можно определить из различных источников. Оно было окружено на севере и востоке Северным морем, непроходимыми лесами на юге, болотами и разбросанными островами Фенов на его западной границе. Основным сухопутным маршрутом из Восточной Англии в то время был сухопутный коридор, следующий по доисторической Икнилдской дороге. Южными соседями восточных англов были восточные саксы, а по другую сторону Фенов — средние англы. Было высказано предположение, что дамба Дьявола (недалеко от современного Ньюмаркета) была частью западной границы королевства, но её строительство, которое датируется между IV и XX веками, возможно, не имеет раннего англосаксонского происхождения.

Генеалогия 
Вехха — полуисторическая фигура, и не сохранилось никаких свидетельств того, что он действительно существовал или когда-либо был королем восточных англов. Имя Вехха включено в списки правящей династии Вуффинги: оно появляется как ǷEhh ǷIlhelming — Вехха Вильгельминг — в восточноанглийском списке из , важного собрания англосаксонских законов и реестров Рочестерского собора. Список сохранился в двух книгах, переплетенных вместе в XIII веке. Согласно ему, Вехха был сыном Вилхама, который был сыном Хриха, который был сыном Хродмунда, сына Трюгиля, сына Титтмана, сына Кейсере Одиссона, сына бога Водена. Сын Веххи Вуффа, в честь которого названа династия Вуффинги, также указан в списке.

Согласно Истории бриттов IX века, Гуильем Гуерча был первым из своего рода, кто правил восточными англами. В Истории бриттов перечислены потомки и предки его: «Один родил Кассера, который родил Титинона, который родил Тригила, который родил Родмунта, который родил Риппу, который родил Гуильема Гуерчу, который был первым королем восточных англов». По словам историка XIX века Фрэнсиса Пэлгрейва, Гуерча — это искажение имени Вуффа. По словам Пэлгрейва, «Гуерча — это форма имени Уффа, или Вуффа, возникшая, в первую очередь, из-за произношения британского писателя, а во вторую очередь, из-за ошибки переписчика». Д. П. Кирби относится к числу тех историков, которые пришли к выводу, что отец Вуффы был основателем линии Вуффинги.

Несмотря на длинный список предков вуффингов, который восходит к их языческим богам, их власть в регионе может быть установлена только в середине трети VI века, если считать Вехху основателем династии. Историк Мартин Карвер предостерег от использования скудного материала для детальных выводов о самых ранних королях из династии Вуффингов.

Потомки Веххи: 
{{familytree |border=1| | | | | | | | | | WEH |                                    WEH= Вехха}}

{{familytree | | border=1|| | | | | | | | WUF |                                    WUF= Вуффа}}

{{familytree |border=1| | | | | | | | | | TYT |                                    TYT= Титила}}

Имя 
Имя Вехха связано с ласкательной или сокращенной версией имени Вехстан, отца Виглафа в англосаксонской поэме «Беовульф», что усиливает доказательства связи между династией Вуффингов и шведской королевской династией Инглингов. Также было высказано предположение, что это обычная ласкательная форма древнеанглийских имен, начинающихся на Wē(o)h-, например, в восстанавливаемом имени *Weohha.

Само имя Вехха могло быть дано вождю англов благодаря бронзовому ведру, найденному при раскопках на кладбище Чессел-Даун на острове Уайт, и имеющей руническую надпись wecca.

Правление 
О правлении Веххи нет никаких данных, поскольку не сохранилось никаких письменных документов того времени. Средневековый хронист Роджер Вендоверский писал, что сын Веххи, Вуффа, уже правил в 571 году, однако откуда была взята эта дата самим Роджером неизвестно.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Fitzpatrick-Matthews, Keith. «The 'Anglian Collection' of Royal Genealogies.» (2006). 13 Nov. 2006 <>.
 

Вуффинги
Короли Восточной Англии VI века